Tratatul de la Moscova se poate referi la unul dintre următoarele:

 Tratatul de la Moscova (1920), tratat de neagresiune dintre Rusia Sovietică și Georgia. 
 Tratatul de pace sovieto-lituanian (1920), numit la rândul lui “Tratatul de pace de la Moscova”, semnat între Rusia Sovietică și Lituania. 
 Tratatul de la Moscova (1921), tratat de prietenie dintre Rusia Sovietică și Marea Adunare Națională a Turciei. 
 Pactul Molotov–Ribbentrop (1939), cunoscut de asemenea ca „Tratatul de la Moscova”, sau „Tratatul de neagresiune dintre Germania Nazistă și Uniunea Sovietică”. 
 Tratatul de pace de la Moscova (1940), tratat de pace dintre Uniunea Sovietică și Finlanda la încheierea Războiului de iarnă.
 Tratatul de interzicere parțială a testelor nucleare, semnat la Moscova în 1963, prin care s-au interzis testele nucleare în atmosferă, spațiul cosmic și sub apă. 
 Tratatul de la Moscova (1970), semant între URSS și RFG. 
 Tratatul de la Moscova (2002), cunoscut și ca „Tratatul de reducere a arsenalelor nucleare strategice”, dintre Federația Rusă și SUA. 

De asemenea:
 Conferința de la Moscova (1945), prin care au fost rezolvate o serie de probleme dintre Aliații din cea de-a doua conflagrație mondială.